Фиеста — многозначное слово:
 Фиеста — праздник, фестиваль в латиноамериканских странах.
 «Фиеста», в ряде изданий «И восходит солнце» (, Fiesta) — роман Эрнеста Хемингуэя (1926).
 «Фиеста» — телеспектакль Сергея Юрского в исполнении актёров БДТ им. Г.Товстоногова и при участии М.Барышникова («Ленинградское телевидение», 1971). Экранизация романа.
 «Фиеста» — музыкальный фильм 1947 года, США.
 Ford Fiesta — модель автомобиля марки Ford.

См. также 
 Фиеста лос трагинерс
 5ivesta family